Sigurður Guðmundsson ist der Name folgender Personen:

* Sigurður Guðmundsson (Künstler, 1833) (Sigurður málari; 1833–1874), isländischer Maler und Kunstgewerbler 
 Sigurður Guðmundsson (Bischof) (1920–2010), isländischer Geistlicher, Bischof von Hólar 
 Sigurður Guðmundsson (Künstler, 1942) (* 1942), isländischer Maler, Fotograf und Schriftsteller 
 Sigurður Guðmundsson (Musiker) (Sigurður Halldór Guðmundsson), isländischer Musiker und Sänger